Alliance franco-indienne peut désigner :
 Alliance franco-indienne, une alliance entre des peuples amérindiens et les Français au cours de la Guerre de la Conquête (1754-1763) ;
 Alliance franco-indienne, nom donné à plusieurs alliances entre la France et les régimes indiens entre le  et l'accession au trône de Napoléon.